
1065-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый полк — тактическое формирование Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Находится в составе 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии.

Условное наименование — Войсковая часть № 62297 (в/ч 62297). Сокращённое наименование — 1065 гв. ап.

Полк дислоцируется в г. Кострома Костромской области.

История 
Свой славный боевой путь полк начал 18 декабря 1944 г., в самый разгар Великой Отечественной войны, когда по Приказу Народного Комиссариата Обороны СССР № 0047 на хуторе Корбутовка северо-восточнее г. Житомира, в учебном артиллерийском лагере формировался 74-й гвардейский пушечный артиллерийский полк.

Формирование завершилось 22 января 1945 года, а к 23 февраля 1945 года полк передислоцировался на территорию Королевства Венгрия, где вошёл в состав 54-й гвардейской дивизионной артиллерийской бригады 99-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии. Своё первое боевое крещение личный состав полка принял 16 марта 1945 года, когда в составе дивизии начал наступление в рамках Венской наступательной операции 3-го Украинского фронта на «Балатонскую» группировку противника, имевшую в своём составе 11 танковых дивизий, а также знаменитую 3-ю танковую дивизию СС «Мёртвая голова».

С 1 мая 1962 года полк находится в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Вторжение на Украину, 2022 год 
Полк принимает участие во вторжении России на Украину в 2022 году.

Командиры 
 гвардии полковник Михайлин Роман Юрьевич (20??—2019)
  гвардии полковник Дюдя Юрий Валерьевич (с 2019)

Литература

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Артиллерийские формирования СССР
Артиллерийские полки Российской Федерации